David Miller puede referirse a:

Entretenimiento 
 David Miller (director) (1909–1992), director de cine estadounidense.
 David Miller (músico) (1883–1953), director musical estadounidense
 David Miller (tenor) (1973), tenor estadounidense miembro de Il Divo. 
 David Alan Miller (1962), conductor
 David Lee Miller (director) (1955), director, guionista y productor de cine estadounidense.
 David L. Miller (1925-1985) productor discográfico estadounidense.

Literatura 
 David Miller (editor), escritor y periodista británico
 David Miller (poeta) (1950), escritor, poeta, crítico literario y editor
 David Lee Miller (1951), escritor y profesor americano

Política 
 David Miller (político canadiense) (1958), el exalcalde de Toronto, Ontario
 David E. Miller (1962), político americano
 David Wynn Miller (1949), activista estadounidense en un grupo de protesta de impuestos

Deportes 
 David Miller (futbolista americano) (1984), ala defensiva
 David Miller (futbolista australiano) (1957), VFL futbolista de Richmond
 David Miller (jugador de cricket sudafricano) (1989), jugador de críquet de Sudáfrica
 David Miller (jugador de dardos), jugador de dardos profesional estadounidense
 David Miller (jugador de cricket inglés) (1974), el exjugador de cricket Inglés
 David Miller (hockey sobre hielo) (1925–1996), jugador de hockey sobre hielo canadiense
 David Miller (hockey sobre hielo, 1996), ugador de hockey sobre hielo canadiense de los Kitchener Rangers
 David Miller (marinero) (1943), marinero canadiense
 David Joseph Miller (1985), Jugador de hockey sobre hielo profesional de Gales